Ray Abrams peut désigner :
 Ray Abrams (1920-1990), saxophoniste américain ;
 Ray Abrams (~1910-), animateur américain.